Борис Фельдман:
 Фельдман, Борис Миронович (1890—1937) — советский военачальник.
 Фельдман, Борис Моисеевич (1938—2002) — советский шашист.